Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але Суарес завершила професійну кар'єру 1 вересня 2007 і лише Паскуаль брала участь цього разу.

Чжуан Цзяжун і Сє Шувей виграли титул, перемігши у фіналі Хань Сіюнь і Сюй Іфань з рахунком 7–6(3), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Tournament Draws 

2007
China Open